Ahmed Malek ist der Name folgender Personen:
* Ahmed Malek (Komponist) (1931–2015), algerischer Komponist
 Ahmed Malek (Schauspieler) (* 1995), ägyptischer Schauspieler